6 miejscowości w Polsce: 
 Edwardów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Edwardów – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj 
 Edwardów – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki 
 Edwardów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Edwardów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą 
 Edwardów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Edwardów - dzielnica Konstancina-Jeziorny

Zobacz też: Edwardowo